Комендáнтское — названия географических объектов.

Казахстан 
 Комендантское — бывшее село в Узункольском районе Костанайской области, вошло в черту соседнего села Белоглинка.
Комендантское — озеро в Узункольском районе Костанайской области.

Украина 
 Комендантское — село в черте города Хрустального Луганской области.

См. также 
 Комендант (значения)
 Комендантовка